Beim Wirkungsprinzip kann gemeint sein
 die Therapeutische Wirksamkeit,
 in der Physik das Prinzip der kleinsten Wirkung.